Бори́с Шевче́нко: Шевченко, Борис Алексеевич (1920—2012) — Герой Социалистического Труда (1966).
 Шевченко, Борис Демидович (1904—1944) — Герой Советского Союза.